Адам Мишка-Холоневський, Адам Алоїз Мишка-Холоневський, або Адам Холоневський гербу Корчак ( 1772) — шляхтич українського походження, урядник в Українських землях Речі Посполитої.
 Антоній Мишка-Холоневський гербу Корчак (1872—1924) — польський національний діяч, журналіст, публіцист.
 Марек Холоневський ( 23 жовтня 1953) — польський композитор і виконавець електронної та комп'ютерної музики.
 Михайло Мишка-Холоневський гербу Корчак — дрібний волинський шляхтич, урядник Королівства Польського, київський підвоєвода.
 Рафаїл Мишка-Холоневський гербу Корчак (? — 1819) — шляхтич, урядник Королівства Польського та монархії Габсбургів. 
 ксьондз Станіслав Мишка-Холоневський (1791—1846) — польський релігійний діяч, літератор, теолог.